Грађански савез Србије
 Горска служба спасавања Србије